Tongues — восьмой студийный альбом Esham A. Смита, выпущенный в 2001 году. Диск стал последним альбомом, выпущенным на лейбле TVT Records.

Список композиций 
 «Walkin on da Flatline»
 «Slippin out Amerikkka» (featuring Mujahid)
 «The D.»
 «I’m Dead»
 «Panic Attack» (featuring Violent J)
 «Chemical Imbalance»
 «God»
 «Detroit 101» (featuring Mastamind)
 «Poetry»
 «Everyone»
 «Crash & Burn»
 «Mr. Negativity»
 «Pill Me (Feel My Prescription)» (featuring Jill O’Neil)
 «Brain Surgery» (featuring Mastamind & Shoestring)
 «Devilshit» (featuring Kool Keith)
 «All Night Everyday» (featuring Kool Keith & Heather Hunter)
 «I Know» (featuring Brittany Hurd)
 «So Selfish»
 «Envy the Sunshine» (featuring Brittany Hurd & Santos)
 «Love» (featuring TNT)
 «Gloczup»
 «Intro (Hallucinagenics)»
 «Skydive»
 «Fuck a Lover» (featuring Shoestring, Bootleg & Ghetto E)

Участники записи 
 Esham — вокал, рэп
 Dayton Family — исполнитель
 Heather Hunter — рэп
 Kool Keith — рэп
 Mastamind — рэп
 TNT — рэп
 Santos — вокал
 Shoestring — рэп
 Violent J — рэп

Производство 
 Продюсер: Esham
 Инженеры: Esham, Santos
 Смешивание: Esham, Santos
 Мастеринг: Esham, Santos
 Приборы: Esham, Santos
 Дизайн: Esham, Santos
 Изготовление макета: Esham, Santos

Чарты 
Альбом — «Биллборд» (США)

Альбомы Esham
Альбомы Reel Life Productions